Насими — имя, фамилия, термин.

Персона 
 Насими — азербайджанский, тюркский поэт

Известные носители 
 Насими, Навид Даудович — украинский футболист.

Иное 
 Насими — исторический фильм режиссёра Гасана Сеидбейли о жизни и творчестве поэта Имадеддина Насими
 Насими — станция бакинского метрополитена.
 Насими — улица в Баку

См. также 
 Насиминский район